Paraná může být:

Místa

Argentina 
 Paraná (departement) – departement v provincii Entre Ríos
 Paraná (Entre Ríos) – město v provincii Entre Ríos
 Paraná (Buenos Aires) – sídlo v partidu Escobaru, Buenos Aires

Brazílie 
 Paraná (stát) – brazilský stát
 Paraná (Rio Grande do Norte) – město ve státě Rio Grande do Norte
 Paraná (provincie) – provincie Brazilského císařství

Řeky 
 Paraná (řeka) – řeka v Brazílii, Paraguayi a Argentině
 Paraná do Urariá – řeka v Brazílii (Amazonas)

Související články 
 Paranã – město ve státě Tocantins v Brazílii 
 Paranã (řeka) – řeka ve státě Goiás v Brazílii
 Ji-Paraná – město ve státě Rondônia v Brazílii